Sphacelotheca är ett släkte av svampar. Sphacelotheca ingår i familjen Microbotryaceae, ordningen Microbotryales, klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Sphacelotheca